I Know What You Did Last Summer (film)
I Know What You Did Last Summer (nummer)
I Know What You Did Last Summer (roman)